Села:
 Смоляне — Житомирська область, Коростенський район
 Смоляне — Запорізька область, Запорізький район